Лінда Роттенберг (* 1968) — американська підприємець та менеджер.
 Людвіг Роттенберг (* 1864—1932) — австрійський композитор й диригент.
 Міка Роттенберг (* 1976) — аргентинська інсталяторка, працює в напрямі відео-арт.
 Сільке Роттенберг (* 1972) — німецька футболістка, голкіпер.

Також 
 Ротенберг (значення)